Russellville est le nom de plusieurs lieux aux États-Unis :
 Russellville (Alabama)
 Russellville (Arkansas)
 Russellville (Illinois)
 Russellville (Kentucky)
 Russellville, une ville du comté de Cole, dans le Missouri.
 Russellville (Ohio)

Homonymie de localités aux États-Unis